Анти́повское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Камышинского района Волгоградской области.

Административный центр — село Антиповка.

История 
Антиповское сельское поселение образовано 5 марта 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1022-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте администрации Камышинского района
 Поселение на сайте Камышинской районной думы

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Камышинского района